Центра́льно-Городско́й район — районы городов:
 Центрально-Городской район — Горловка, Донецкая область;
 Центрально-Городской район — Кривой Рог, Днепропетровская область;
 Центрально-Городской район — Макеевка, Донецкая область.